2008 год в российском футболе.

Хроника 

 13 января. Юношеская сборная России выиграла XX Международный юношеский турнир памяти Валентина Гранаткина. В финале со счетом 3:0 обыграна Белоруссия.
 31 января. На третьем Кубке Первого канала ни «Спартак», ни ЦСКА не сумели выйти из группы. В «украинском» финале «Динамо» (Киев) в серии пенальти побеждает донецкий «Шахтер» — 2:2 (0:0, 1:1, 1:1), пен.: 3:2.
 20 февраля. На заседании Бюро Исполкома РФС принято решение о сокращении Первого дивизиона с 22 до 20 команд. По итогам сезона-2008 дивизион покинут 7 клубов, а пополнят пять.
 9 марта. Победа «Зенита» над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России со счетом 2:1
 12 марта. Победа «Зенита» в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА вкупе с поражением «Бенфики» позволила России закрепиться в таблице коэффициентов УЕФА на 6 месте по итогам сезона. Это впервые позволит выставить 3 российских клуба для участия в Лиге чемпионов (2 напрямую в групповой раунд, 1 — с третьего квалификационного раунда), а также 3 клуба для участия в Кубке УЕФА.
 15 апреля. Кубок России получил новое официальное название «Rambler Кубок России по футболу».
 14 мая. Главный тренер сборной России Гус Хиддинк объявил предварительный состав сборной на Евро-2008.

Из этих 25 человек будет сформирована окончательная заявка с 23 игроками.

 14 мая. «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА 2007-08.
 17 мая. ЦСКА стал обладателем Кубка России 2007-08. В финальном матче в серии пенальти обыгран «Амкар» (основное время завершилось вничью 2:2).
 27 мая. Объявлена заявка сборной России на Евро-2008. По сравнению с предварительной из сборной исключены Павленко и Олег Иванов.
 7 июня. Из-за полученной в матче со сборной Сербии травмы из состава исключен Павел Погребняк. Окончательная заявка:

 26 июня. В полуфинале Евро-2008 сборная России уступила Испании 0:3. Выход в полуфинал и завоеванное 3 место стали лучшим достижением в новейшей истории сборной.
 29 августа. «Зенит» стал обладателем Суперкубка УЕФА 2008, обыграв победителя Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед».
 2 ноября. Одержав победу в 27-м туре Премьер-лиги, впервые в истории казанский «Рубин» стал чемпионом России.

Национальные сборные 

В графе «Результат» первым указан счёт команды — хозяина поля; в матчах на нейтральных полях первым указаны голы российских команд.

Мужская

Молодёжная

Женская

Чемпионат России

Премьер-лига

Таблица

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

** из них 5 за «Динамо».

Первый дивизион

Итоговая таблица 

* Решением КДК РФС 16 октября «Звезда» была лишена 6 очков за неоплату аренды футболиста в установленный срок.

Лучшие бомбардиры

Второй дивизион 

Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России пошли на повышение и следующий сезон начнут в Первом дивизионе. Этими клубами стали:

 ФК МВД России  (Зона Запад) 
 Металлург Липецк  (Зона Центр) 
 Волгарь-Газпром-2  (Зона Юг) 
 Волга Нижний Новгород  (Зона Урал-Поволжье) 
 ФК Чита  (Зона Восток)

Кубок России

2007—2008 

Полуфинальные матчи финала состоялись 16 апреля 2008 года.

В финальном матче в серии пенальти победу одержал ЦСКА.

2008—2009

Суперкубок

Еврокубки

2007—2008

Кубок УЕФА 

Зенит СПб и Спартак М вышли в 1/16 финала.

Московский «Спартак» после разгромного поражения 3:0 в Марселе в ответном матче забил 2 безответных гола и вылетел из розыгрыша.

«Зенит» в первом матче выиграл 1:0. В ответной встрече российскому клубу удалось забить первыми, но во втором тайме судья показал 3 красные карточки питерцам (одну — главному тренеру Дику Адвокату), «Вильяреалу» удалось забить 2 гола. По правилу забитого на чужом поле гола в 1/8 финала вышел «Зенит».

В следующей стадии по жребию он встретился с выбившим «Спартак» марсельским «Олимпиком». Несмотря на поражение в первом матче 3:1, Зенит в ответном матче выиграл 2:0 и в результате прошел дальше по правилу выездного гола.

В 1/4 финала клуб встретился с леверкузенским Байером. В первом выездном матче клуб добился разгромной победы со счетом 1:4. В ответном матче Зенит проиграл Байеру с минимальным счетом 0:1 и, таким образом, Зенит, впервые в своей истории, вышел в полуфинал Кубка УЕФА.

В полуфинале Зенит смог добиться разгрома мюнхенской Баварии по сумме двух матчей — 5:1 (1:1 в первом гостевом матче и 4:0 дома).

В финале Кубка УЕФА повержен шотландский Рейнджерс — 2:0.

1/16 финала 
 Первые матчи 

 Ответные матчи

1/8 финала 
 Первый матч 

 Ответный матч

1/4 финала 
 Первый матч 

 Ответный матч

Полуфинал 
 Первый матч 

 Ответный матч

Финал

2008—2009

Суперкубок УЕФА

Лига чемпионов 

Участвуют 2 российских клуба:
 Зенит — с группового раунда,
 Спартак М — с третьего квалификационного раунда.

3 квалификационный раунд 
 Первый матч 

 Ответный матч

Кубок УЕФА 

Участвуют 2 российских клуба:
 ЦСКА — с первого раунда;
 ФК Москва — со второго квалификационного раунда.

2 квалификационный раунд 
 Первый матч 

 Ответный матч

Кубок Интертото 

От России участвует Сатурн. Во втором раунде он сыграет с клубом «Этцелла» (Эттельбрюк) из Люксембурга. В случае победы в третьем раунде он встретится с немецким Штутгартом.

2 раунд 
Первый матч

Ответный матч

3 раунд 
Первый матч

Ответный матч

Кубок УЕФА среди женщин 

Участвует 1 российский клуб Звезда-2005 (Пермь) — с первого отборочного раунда.

1 отборочный раунд

2 отборочный раунд

1/4 финала 
Первый матч

Ответный матч

Примечания

Источники 
 Официальный сайт РФС
 Официальный сайт УЕФА
 Официальный сайт РФПЛ